Bärenbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Bärenbach (Rems) – vattendrag i  Baden-Württemberg, 
 Bärenbach, Rhein-Hunsrück – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Bärenbach, Bad Kreuznach – kommun, Rheinland-Pfalz,